Józef Hutten-Czapski – hrabia urodzony w 1760, zmarł 1810
 Józef Hutten-Czapski – hrabia urodzony w 1806, zmarł w 1900.